BK Большого Пса () — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 3277 световых лет (около 1005 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13,5m до +12,2m.

Характеристики 
BK Большого Пса — пульсирующая полуправильная переменная звезда типа SRB (SRB).

Примечания